Пастернаки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Пастернаки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Пастернаки — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.